Rodového názvu puchýřka se používá pro:
 Rod trav z čeledi lipnicovitých – s jediným druhem (monotypický rod) puchýřka útlá
 Puchýřka (houba) – rod hub z čeledi puchýřkovitých (Phyllachoraceae)

Podobné názvy 
 Puchýřnatka
 Pukléřka 
 Pukléřka islandská